Табожок — вершина Курайского хребта в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Вершина расположена в 15 км к северо-востоку от села Кош-Агач, имеет высоту 3201 м нум и составляет выделенный массив, отделённый от основной части Курайского хребта долинами рек Табожок и Кокоря.

Этимология 
От  — «маленькая вершина горы»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Горные вершины Республики Алтай
Горные вершины Алтая
География Кош-Агачского района